

Geografia 
Argentina
 Fagnano – lago argentino

Italia
 Fagnano Alto – comune della provincia dell'Aquila
 Fagnano Castello – comune della provincia di Cosenza
 Fagnano Olona – comune della provincia di Varese
 Fagnano – località nei pressi di Castello di Serravalle nella città metropolitana di Bologna
 Fagnano – frazione di Gaggiano nella città metropolitana di Milano
 Fagnano – frazione di Trevenzuolo in provincia di Verona

Persone 
 Giovanni Fagnano dei Toschi – matematico e sacerdote italiano
 Giulio Fagnano dei Toschi – matematico italiano